Kratès van Athene (dichter)
 Kratès van Athene (filosoof)